Хунедоара:

 Хунедоара — город на территории жудеца (области), в долине реки Черна (притока Муреша) Хунедоара (Румыния).
 Хунедоара — румынский жудец в регионе Трансильвания.